

Sigle 
 Polietilene tereftalato (PET) – materiale plastico
 Positron Emission Tomography – Tomografia a emissione di positroni
 Preliminary English Test

Cinema 
 Pet – film del 2016 diretto da Carles Torrens

Codici 
 PET – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile di Pelotas (Brasile)

Informatica 
 Commodore PET – computer

Altri progetti